Hammerodde har flere betydninger:
 Hammerodde er Bornholms nordligste område.
 Hammerodde Fyr – et fyr på Bornholm
 M/S Hammerodde – en færge fra BornholmerFærgen